

Physiologie 
Le goût est l'un des cinq principaux sens, celui qui permet d'analyser la saveur des aliments mis en bouche par le sujet.

Philosophie 

 Le goût est la faculté de percevoir et juger des choses esthétiques (art, beauté). Par extension, le goût caractérise une chose belle ou agréable.

Littérature 

 Dans le langage littéraire, le goût désigne parfois la passion.

Toponymie  
 Gout est une ancienne commune française située dans le département de la Dordogne et la région Nouvelle-Aquitaine. Elle a été fusionnée en 1827 à la commune de Rossignol pour donner l'actuelle commune de Gout-Rossignol.

Patronyme 

Alberto Gout, un réalisateur mexicain ;
 Antoine Pierre Gout (1874-?), général de brigade français ;
Christianne Gout, une danseuse mexicaine.
Cor Gout, un chanteur néerlandais ;
Henri Gout, un homme politique français ;
Jocelyne Gout, une jouse de football française ;
Marie-Antoinette Gout (1906-1986), infirmière et résistante française ;
Paul Gout, un architecte français ;
Pierre Gout (1921-), réalisateur français.

Notes et références

Voir aussi 
Gouts, une commune française, située dans le département des Landes et la région Aquitaine.

Homonymie
Homonymie de patronyme